Mirabello peut faire référence à:

Architecture 
 Château de Mirabello à Pavie (Lombardie)
 Villa Mirabello - villa historique à Milan
 Villa Mirabello - villa historique dans le parc de Monza
 Villa Mirabello - villa historique dans les jardins du Palazzo Estense à Varese

Armement 
 Classe Mirabello - classe de 3 destroyers de la Regia Marina
 Carlo Mirabello - navire de tête de sa classe

Patronymie
 Carlo Mirabello (1847-1910) – amiral italien

Toponymie
Italie
 Mirabello Monferrato - commune de la province d'Alessandria
 Mirabello Sannitico - commune de la province de Campobasso
 Mirabello Comasco - nom imposé à la commune de Beregazzo con Figliaro (CO) par le régime fasciste.
 Mirabello - hameau de Cantù dans la province de Côme
 Mirabello - hameau de Pavie, également connu sous le nom de Mirabello-Scala
 Mirabello - hameau de Terre del Reno dans la province de Ferrare, ancienne municipalité supprimée en 2017.
 Mirabello Ciria - hameau de Casalmorano dans la province de Crémone
 Mirabello - hameau de Senna Lodigiana dans la province de Lodi.
 Mirabello- quartier de Milan
 Mirabello - district de Reggio Emilia

Homonymie de toponyme